Патријарх Вићентије или Викентије може бити:

 Патријарх српски Вићентије I (1758)
 Патријарх српски Вићентије II (1950-1958)

Види још 
 Митрополит Вићентије